W Polsce
 Gąbin – miasto w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Gąbin 
 Gąbin – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Szubin 
 Gąbin – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfickim, w gminie Trzebiatów
 gminie Gąbin – gmina w powiecie płockim 
 Gąbin – dawna gromada

Historyczna (przed 1946) nazwa miasta Gusiew (niem. Gumbinen) w obwodzie kaliningradzkim w Rosji

Zobacz też 
 Gąbinek, Gąbino